Nazwisko Rothmann nosili:
 Bernd Rothmann (c. 1495 – c. 1535) – anabaptysta
 Göran Rothman (1739−1778) – szwedzki botanik i lekarz
 Hans Rothmann
  – niemiecki astronom
 Magdalene Rothmann (1933-1998) – niemiecka filantropka
 Max Rothmann (1868-1915) – niemiecki neurolog i fizjolog
  (ur. 1953) – niemiecki pisarz
 Zespół Rothmanna-Makaia